Valérie de Habsbourg-Toscane, née à Vienne, Autriche, le , est une archiduchesse d'Autriche et princesse de Toscane. Par son mariage avec le margrave Maximilien de Bade, de 1966 à 2022, elle est devenue l'épouse du prétendant au trône de Bade.

Biographie

Famille 
Septième fille et neuvième des treize enfants de l'archiduc Hubert-Salvator de Habsbourg-Toscane (1894-1971) et de son épouse la princesse Rosemary de Salm-Salm (1904-2001), Valérie de Habsbourg-Toscane naît à Vienne, le . Par sa mère, elle est l'arrière petite-fille de François-Joseph , empereur d'Autriche et roi de Hongrie et de son épouse, Élisabeth de Wittelsbach, connue sous le nom de « Sissi ».

Mariage et descendance 
Valérie de Habsbourg-Toscane, diplômée en puériculture, épouse civilement au château de Salem, le , puis religieusement au château de Persenbeug le  suivant, le margrave Maximilien de Bade, né le  au château de Salem, où il est mort le .

Le margrave est le fils aîné du margrave Berthold de Bade (1906-1963), auquel il a succédé à la tête de la maison de Bade en 1963, et de son épouse la princesse Théodora de Grèce (1906-1969).

Le couple a quatre enfants  : 

 Marie-Louise de Bade (née au château de Salem le ), princesse de Bade, qui épouse, le ,  (1936), maître zen américain de Sōtō, dont une fille : 
 Sofia Baker (2001) ;
 Bernard de Bade (né au château de Salem le ), qui succède à son père comme grand-duc de Bade en 2022 ; il épouse le  Stephanie Kaul (1966), dont trois fils : 
 Léopold (2002) ; 
 Frédéric (2004) ; 
 Charles-Guillaume (2006) ;
 Léopold de Bade (né au château de Salem le ), prince de Bade, célibataire ;
 Michael de Bade (né au château de Salem le ), prince de Bade, qui épouse, le , Christina Höhne (1977).

Ascendance 
Les quartiers d'ascendance de Valérie de Habsbourg-Toscane sont :

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel de la maison de Bade

Valérie
Archiduchesse d'Autriche du XXe siècle
Archiduchesse d'Autriche du XXIe siècle
Margravine de Bade
Épouse du prétendant au trône de Bade
Naissance en mai 1941
Naissance à Vienne (Autriche)